

Diritto 
 Nome – in diritto, attributo della personalità

Geografia 
 Norvegia
 Nome – comune della contea di Vestfold og Telemark

 Stati Uniti d'America
 Nome – capoluogo della Census Area di Nome (Alaska)
 Nome – città della Contea di Barnes (Dakota del Nord)
 Nome – città della Contea di Jefferson (Texas)

Linguistica 
 Nome (o sostantivo) – parte del discorso
 Nome (proprio) – parte del discorso che identifica una persona, un luogo o altra entità specifica
 Nome (o prenome) – nome dell'individuo, che precede il cognome

Pagine correlate 
 Nomi

Altri progetti